Błaszkowski (Błażkowski), Błaszkowska:
 Henryk Błaszkowski
 Iwona Błaszkowska
 Leon Błaszkowski
 Łukasz Błaszkowski